Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Roane (Roane County) :
Comté de Roane, situé dans l'État du Tennessee ;
Comté de Roane, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.